Miejscowości w USA:
 Coffey – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Daviess
Gminy w USA:
 Coffey (ang. Coffey Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Coffey (ang. Coffey County) – w stanie Kansas